Scuderia Ambrosiana  — частная итальянская команда выступавшая в Формуле-1 на шасси Maserati в  и , и на шасси Ferrari 500 в . Команда была основана Джованни Лурани, Луиджи Виллорези и Франко Кортезе и была названа в честь покровителя Милана святого Амвросия Медиоланского. Болиды команды были окрашены в голубые и черные цвета.

Результаты в гонках Формулы-1 

Команды Формулы-1